Il singolare dell'ATP Volvo International 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Brad Gilbert era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Cristiano Caratti.

Derrick Rostagno ha battuto in finale 6–3, 6–3 Todd Woodbridge.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Tour 1990
ATP Volvo International 1990